Hooiberg (landbouw), stapel hooi
 hooimijt (Lepidoglyphus destructor Schrank), een mijt uit de orde van de Sarcoptiformes, familie Glycyphagidae